

Persone
 Adrienn Tóth (1990) – pentatleta ungherese
 Alex Toth (1928-2006) – fumettista statunitense
 András Tóth (1949) – ex calciatore ungherese, di ruolo centrocampista
 André De Toth, pseudonimo di Endre Antal Miksa De Toth (1912-2002) – regista, sceneggiatore e produttore cinematografico ungherese naturalizzato statunitense
 Annamária Tóth, nata Kovács (1945) – ex multiplista e velocista ungherese
 Árpád Tóth (1886-1928) – poeta e traduttore ungherese
 Balázs Tóth (1981) – ex calciatore ungherese, di ruolo centrocampista
 Balázs Tóth (1997) – calciatore ungherese, di ruolo portiere
 Béla Tóth (1943) – scacchista ungherese naturalizzato italiano
 Bence Tóth (1998) – calciatore ungherese, di ruolo difensore
 Bendegúz Tóth (1997-2020) – lottatore ungherese
 Bertalan Tóth (1975) – politico e avvocato ungherese
 Dušan Tóth (1971) – ex calciatore slovacco, di ruolo difensore
 Ferenc Tóth (1909-1981) – lottatore ungherese, specializzato nella lotta greco-romana
 Gyula Tóth (1920) – ex calciatore ungherese, di ruolo centrocampista
 Hajnalka Tóth (1976) – schermitrice ungherese
 Imre Toth (1921-2010) – filosofo e storico della matematica rumeno
 Imre Tóth (1985) – pilota motociclistico ungherese
 István Tóth (1891-1945) – allenatore di calcio e calciatore ungherese, di ruolo attaccante
 József Tóth (1929-2017) – calciatore ungherese, di ruolo attaccante
 József Tóth (1951) – ex calciatore ungherese, di ruolo difensore
 Juraj Tóth (1975) – astronomo e docente slovacco
 Kevin Toth (1967) – ex pesista statunitense
 Krisztina Tóth (1974) – tennistavolista ungherese
 Lajos Tóth (1932-1995) – cestista e allenatore di pallacanestro ungherese naturalizzato italiano
 László Tóth (1931-2022) – cestista ungherese 
 László Tóth (1938-2012) – geologo ungherese, naturalizzato australiano, noto per aver vandalizzato la Pietà di Michelangelo
 Lucio Toth (1934-2017) – politico italiano
 Martin Tóth (1988) – calciatore slovacco, di ruolo difensore
 Márton Tóth (1985) – pallanuotista ungherese
 Máté Tóth (1998) – calciatore ungherese
 Matej Tóth (1983) – marciatore slovacco
 Mátyás Tóth, noto anche come Tóth III (1918-2002) – calciatore ungherese di ruolo attaccante
 Mihály Tóth (1926-1990) – calciatore ungherese, di ruolo attaccante
 Mihály Tóth (1974) – ex calciatore ungherese, di ruolo attaccante
 Noémi Tóth (1976) – pallanuotista ungherese naturalizzata italiana
 Péter Tóth (1882-1967) – schermidore ungherese
 Tamás Tóth (1989) – triatleta ungherese
 Viktoria Orsi Toth (1990) – pallavolista e giocatrice di beach volley ungherese naturalizzata italiana
 Viliam Pauliny-Tóth (1826-1877) – patriota, poeta e saggista slovacco

Pagine correlate
 Norbert Tóth